Shelley kan som auktorsnamn betyda:

 Anthony John Shelley
 George Ernest Shelley
 Rowland M. Shelley

Robotskapade auktorsförkortningar